Darius Kasparaitis ou Darious Vladovitch Kasparaïtis - en  - (né le  à Elektrėnai en URSS, aujourd'hui ville de Lituanie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

Carrière en club 
En 1988, il commence sa carrière au HK Dinamo Moscou dans le championnat d'URSS. Il a été choisi par les Islanders de New York au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en tant que  en première ronde. Il a joué dans la LNH  pour les Rangers de New York, l'Avalanche du Colorado, les Penguins de Pittsburgh et les Islanders de New York. Le , il met un terme à sa carrière. Il n'a disputé aucun match lors de sa dernière saison avec le SKA Saint-Pétersbourg en raison de blessures au genou.

Il ne joue pas entre 2010 et 2013 puis rechausse les patins pour quelques matchs en  championnat lituanien, d'abord pour l'équipe Hockey Punks Vilnius puis pour le SC Energija.

Carrière internationale 
Kasparaitis a porté les couleurs de l'équipe nationale russe plutôt que celle de sa Lituanie natale. Il remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992 avec l'équipe unifiée de l'ex-URSS.

En novembre 2017, il dispute son premier match avec la sélection lituanienne en vue de la Division B du Championnat du monde 2018, organisée à Kaunas

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1988-1989 ||HK Dinamo Moscou ||URSS ||2||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1989-1990 ||Dinamo Moscou ||URSS ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1990-1991 ||Dinamo Moscou ||URSS ||17||0||1||1||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1991-1992 ||Dinamo Moscou ||Superliga ||24||1||7||8||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1992-1993 ||Islanders de New York ||LNH||79||4||17||21||166||18||0||5||5||31
|-
|1992-1993 ||Dinamo Moscou ||Superliga ||7||1||3||4||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 ||Islanders de New York ||LNH||76||1||10||11||142||4||0||0||0||8
|-
|1994-1995 ||Islanders de New York ||LNH||13||0||1||1||22||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1995-1996 ||Islanders de New York ||LNH||46||1||7||8||93||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 ||Islanders de New York ||LNH||18||0||5||5||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||57||2||16||18||84||5||0||0||0||6
|-
|1997-1998 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||81||4||8||12||127||5||0||0||0||8
|-
|1998-1999 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||48||1||4||5||70||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||73||3||12||15||146||11||1||1||2||10
|-
|2000-2001 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||77||3||16||19||111||17||1||1||2||26
|-
|2001-2002 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||69||2||12||14||123||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 ||Avalanche du Colorado ||LNH||11||0||0||0||19||21||0||3||3||18
|-
|2002-2003 ||Rangers de New York ||LNH||80||3||11||14||85||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 ||Rangers de New York ||LNH||44||1||9||10||48||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 ||Ak Bars Kazan ||Superliga ||28||1||3||4||118||3||0||0||0||6
|-
|2005-2006 ||Rangers de New York ||LNH||67||0||6||6||97||2||0||0||0||0
|-
|2006-2007 ||Rangers de New York ||LNH||24||2||2||4||30||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||12||0||3||3||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||4||1||0||1||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||SKA Saint-Pétersbourg ||Superliga ||33 ||1 ||4 ||5 ||80 ||8 ||0 ||1 ||1 ||49
|-
|2008-2009 ||SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 26|| 0|| 1|| 1|| 34|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2013-2014 || Hockey Punks Vilnius || NLRL || 1 || 1 || 0 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hockey Punks Vilnius || NLRL || 1 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hockey Punks Vilnius || NLRL || 3 || 2 || 9 || 11 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hockey Punks Vilnius || NLRL || 2 || 2 || 5 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || SC Energija || NLRL || 2||0||1||1||2 || - || - || - || - || - 

|863||27||136||163||1379||83||2||10||12||107

Au niveau international 

| 1990 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 6 || 1 || 6 || 7 || 12 ||align="left"|  Deuxième place
|-
| 1991 ||align="left"|  Union soviétique  ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 3 || 4 || 16 ||align="left"|  Deuxième place
|-
| 1992 ||align="left"|  CÉI  ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 5 || 6 || 4 ||align="left"|  Champion
|-
| 1992 ||align="left"|  Équipe unifiée ||align="left"| Jeux olympiques || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1992 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 1996 ||align="left"|  Russie ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 1998 ||align="left"|  Russie ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2002 ||align="left"|  Russie ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2004 ||align="left"|  Russie ||align="left"| Coupe du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"| Sixième place
|-
| 2006 ||align="left"|  Russie ||align="left"| Jeux olympiques || 8 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 ||align="left"|  Lituanie ||align="left"| Championnat du monde Div. B || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|  place

Références 

Naissance en octobre 1972
Naissance à Elektrėnai
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Médaillé d'argent olympique russe
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Médaillé de bronze olympique russe
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002